Plaza Gutiérrez steht für:

 Leónidas Plaza Gutiérrez (1865–1932), ecuadorianischer Militär und Politiker, Präsident von Ecuador * Leónidas Plaza Gutiérrez (1865–1932), ecuadorianischer Militär und Politiker, Präsident von Ecuador 

sowie folgende nach ihm benannte Orte in Ecuador:
 Plaza Gutiérrez (Imbabura), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Cotacachi, Provinz Imbabura
 Leonidas Plaza Gutiérrez (Bahía de Caráquez), Parroquia urbana im Kanton Sucre, Provinz Manabí
 General Plaza, Stadt im Kanton Limón Indanza, Provinz Morona Santiago